Anthony Davis puede referirse a:

 Anthony Davis (1951-), pianista de jazz y compositor de origen estadounidense.
 Anthony Davis (1993-), baloncestista de origen estadounidense.

Graduados honorarios de la Universidad Yale